Mässcupen 1961/1962 spelades över två säsonger, och vanns av Valencia från Spanien som slog Barcelona, också från Spanien i finalerna. Fem representationslag för större orter i Europa deltog, tre av dem åkte ut i första omgången.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Resultat från Mässcupen på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1961/1962
Fotbollssäsongen 1961/1962
1961 i Europa
1962 i Europa